Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, й фіналі перемігши Кенді Рейнолдс і Полу Сміт з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Обидві сіяні пари виходять без боротьби в півфінал.
  Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 

Тур WTA 1982